Rovigo (provincie), een Italiaanse provincie
Rovigo (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie